

En sciences 
 «  » est le terme anglais pour foyer de contagion. Cluster est employé dans ce sens en cas d'épidémie grave ou de pandémie.
 Un cluster est un petit agrégat d'atomes dotés de propriétés particulières, c'est un terme anglais qui désigne un agrégat atomique.
 La radioactivité de clusters est un type de radioactivité.
 En physique nucléaire, les noyaux légers peuvent être modélisés sous forme de clusters (modèle en agrégats)
 Un , appelé aussi complexe, est un agrégat plus ou moins homogène de micro-organismes.
 Un cluster de cancer est une occurrence de cancers plus élevée que la normale au sein d'une population donnée, dans une aire géographique déterminée ou sur une période de temps donnée.
 Un cluster de gènes est un ensemble de gènes appartenant à la même famille, groupés les uns derrière les autres dans la même région chromosomique.
 «  » est le terme anglais pour amas stellaire.
 Cluster est une mission de l'Agence spatiale européenne (ESA) ayant pour but l'étude de la magnétosphère terrestre.
 On parle parfois de cluster pour designer une algie vasculaire de la face (anglicisme).

En linguistique 
Un cluster est un groupe consonantique, il correspond à une succession d'au moins deux consonnes dans un mot. Par exemple, dans aise ou tie. On retrouve parfois des clusters plus complexes.
Ce terme n'est pas reconnu par le dictionnaire de l'Académie française.

En musique 
 Un cluster, ou grappe de sons voisins, est un agrégat de notes espacées d'un intervalle de seconde.
 Un  ou grappe d'enceintes est un système de sonorisation suspendu au-dessus du public pour projeter le son au plus loin.
 Cluster est un groupe de musique allemand précurseur du style new age au début des années 1970.
 Cluster One est un morceau instrumental du groupe Pink Floyd (1994).

En informatique 
 Un cluster est une grappe de serveurs sur un réseau, appelé ferme ou grille de calcul ; un cluster Beowulf utilise des ordinateurs hétérogènes.
 «  » est un terme anglais qui désigne un bloc de système de fichiers.
 MySQL Cluster est une base de données distribuée dans des grappes de serveurs.
 «  » est le terme anglais qui désigne l'analyse de partitionnement de données.

En géographie et urbanisme 
 Un cluster désigne un bloc urbain dont les activités sont homogènes, par exemple le quartier d'affaires de La Défense.
 Les lacs Cluster sont des lacs californiens.

En économie et organisations 
 Un cluster économique est un regroupement, généralement dans un bassin d'emploi, d'entreprises du même secteur. La désignation francophone est grappe d'entreprises ou économique.
 Un cluster maritime regroupe des entreprises et des professionnels du monde maritime.

Notes et références